Курманово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Курманово — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Курманово — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Курманово — деревня в Знаменском районе Омской области.
 Курманово — деревня в Кунашакском районе Челябинской области.
 Курманово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Курманов — фамилия